Цыбулевская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Цыбулевская волость (Липовецкий уезд) — в составе Киевской губернии
 Цыбулевская волость (Балтский уезд) — в составе Подольской губернии
 Цыбулевская волость (Александрийский уезд) — в составе Херсонской губернии